IX Чемпионат СССР был проведен с 18 по 22 июня 1961 года в городе Москве.

Награды разыгрывались в личном первенстве.  Особенность этого чемпионата была в том, что это был решающий отборочный турнир перед чемпионатом мира 1961 года, который должен был впервые пройти в городе Москве .

В соревнованиях участвовало 42 спортсмена. 

Главный судья - судья всесоюзной категории Г.Г. Соколов.

Верховая езда.
1. Минаков Г. (Ленинград, Буревестник) - 968 очков (время на дистанции 7.08,3).

2. Новиков И. (Ереван, Динамо) - 880 (7.30,9)

3. Флейшман И. (Москва, Спартак (Планерная)) - 856 (7.36,1)

Фехтование.
1. Фетисов С. (Москва, ЦСКА) - 1033 очка (31 победа)

2. Белецкий Ю. (Краснодар, Труд) - 967 (29 побед)

3. Шинкаренко Н. (Ленинград, Буревестник) - 967 (29)

Стрельба.
1. Сафронов В. (ЦСКА) - 1020 очков (результат -196)

2. Фетисов С. (ЦСКА) - 1000 (195)

3. Татаринов Н. (ЦСКА) - 960 (193)

Плавание.
1. Дерюгин И. (ЦСКА) - 1075 очков (результат - 3.45,4)

2. Пахомов Б. (ЦСКА) - 1060 (3.48,3)

3. Лаге К. (Таллин, Динамо) - 1050 (3.50,9)

Легкоатлетический кросс.
1. Мокеев А. (ЦСКА) - 1237 очков (результат - 13.41,6)

2. Ахвледиани И. (Москва, Труд) - 1168 (14.04,3)

3. Тарасов А. (Ленинград, Динамо) - 1165 (14.05,1)

Результаты. Личное первенство.

Итоговая таблица.

Командный Чемпионат СССР был проведен в Москве с 8 по 12 июля 1961 года.

На старт вышло 52 спортсмена, представлявших 13 команд ДСО и ведомств (по 4 пятиборца в каждой команде). В зачет командного турнира засчитывались результаты 3 лучших спортсменов из 4. Награды также разыгрывались и в личном первенстве. Главный судья - судья всесоюзной категории Г.Г. Соколов.

Командный чемпионат СССР входил в систему отбора в состав команды СССР для участия в Чемпионате мира 1961 года в Москве.

Командное первенство 
 Командное первенство. Победитель и призёры.

 Командное первенство. Итоговые результаты.

Личное первенство 
 Итоговая таблица.

Литература
 
 
 
 Спортивный ежегодник, 1961. — : «Физкультура и спорт», 1962. С. 297—304.
 Kehakultuurlase aastaraamat 1961, Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1962.

Чемпионат СССР по современному пятиборью
1961 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1961 году
Спортивные соревнования в Москве
Июнь 1961 года
Июль 1961 года